Die Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 34 Gemeinden mit ()  Einwohnern. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Auch. Der Gemeindeverband ist nach der Stadt Auch und der historischen Region Gascogne benannt.

Mitgliedsgemeinden 
Zur Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne gehören folgende Mitgliedsgemeinden:

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand am 1. Januar 2017 als Nachfolger der Gemeindeverbände Communauté d’agglomération du Grand Auch und Communauté de communes Cœur de Gascogne.

Einzelnachweise 

Grand Auch Coeur de Gascogne
Gemeindeverband im Département Gers
Gegründet 2016